Carvalho se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ismar de Souza Carvalho
 Aníbal A. de Carvalho
 André Maurício Vieira de Carvalho
 Antenor Leitao de Carvalho
 Gervásio Silva Carvalho
 José Cândido de Melo Carvalho